Chirnogi se poate referi la:

 Chirnogi, Călărași, reședința comunei cu același nume
 Chirnogi (Ulmu), Călărași
 Agro Chirnogi, companie agricolă din România
 Valea Chirnogilor
 Viitorul Chirnogi

Toponime românești